Jim Nicholson (amerykański polityk)
 Jim Nicholson (brytyjski i północnoirlandzki polityk)